Госхайм () — коммуна в Германии, в земле Баден-Вюртемберг. 

Подчиняется административному округу Фрайбург. Входит в состав района Тутлинген.  Население составляет 3800 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 9,32 км². Официальный код  —  08 3 27 019.

Промышленность 
 В Госхайме находится головное предприятие компании Maschinenfabrik Berthold Hermle AG — европейского лидера в сфере производства фрезерных станков и обрабатывающих центров.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Баден-Вюртемберга